Die SkiStar Swedish Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 14. Juli 2013 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Newport die Hall of Fame Tennis Championships sowie in Stuttgart der MercedesCup gespielt, die genau wie die SkiStar Swedish Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger im Einzel, David Ferrer, nahm in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Im Doppel traten Robert Lindstedt und Horia Tecău nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Lindstedt zusammen mit Daniel Nestor das topgesetzte Duo bildete, trat Tecău mit seinem Landsmann Marius Copil an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die SkiStar Swedish Open 2013 fand vom 6. bis zum 8. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den SkiStar Swedish Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Båstad